Hincks ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Hincks (1885–1964), kanadischer Arzt und Psychiater, Mitgründer der Canadian Mental Health Association
 Edward Hincks (1792–1866), irischer Assyriologe
 Francis Hincks (1807–1885), kanadischer Journalist und Politiker
 Peter J. Hincks (1883–1968), US-amerikanischer Politiker und Treasurer von Vermont
 Thomas Hincks (1818–1899), britischer unitarischer Geistlicher und Naturforscher 
 Walter Douglas Hincks (1906–1961), britischer Insektenkundler